Sindhudurg (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Sindhudurg (fort), een fort in de Indiase staat Maharashtra